Бродячий цирк или Странствующий цирк может означать:

Основное значение 
Бродячий цирк — странствующая, передвижная, мобильная цирковая труппа, в виде каравана на вьючных повозках, на автомобилях или в виде цирка-шапито.

В музыке 
 Бродячий Цирк (группа) - российская панк-рок группа
 Бродячий цирк (альбом) — пятый альбом American country music singer Phil Vassar.
 Бродячий цирк (песня) — песня из одиннадцатого альбома группы «Алиса».

В театре 
 Бродячий цирк (спектакль) (Circo Ambulante) — спектакль 2012 года в Театр Наций.

В кино 
 Бродячий цирк (фильм, 1912) (Den flyvende cirkus) — датский фильм 1912 года, реж. Альфред Линд.
 Бродячий цирк (фильм, 1988) (Gánh xiếc rong) — вьетнамский фильм 1988 года, реж. Вьет Линь.

См. также 
 Цирк дю Солей
 Бродяжничество
 Народный театр